Ōhashi (en kanji: 大橋 en hiragana: おおはし) a veces escrito Ohashi u Oohasi es un nombre compuesto japonés que proviene fruto de la unión de dos kanjis y que conjuntamente, literalmente significa "puente grande". En Japón también es un apellido, aunque no es de los 100 más frecuentes del país.
 El primer kanji es 大 (en hiragana: おお, en romaji: ō), un jōyō kanji de primer grado con varios significados, y en este contexto, es "grande".

 El segundo kanji es 橋 (en hiragana: はし, en romaji: ha·shi) un jōyō kanji de tercer grado que significa "puente".

Usos

Apellidos 
Personajes relevantes apellidados Ōhashi por fecha de nacimiento:
 1933: Ōhashi Tsutomu, científico.
 1934: Ōhashi Kenzo, exfutbolista.
 1936: Ōhashi Hiroyoshi, botánico.
 1965: Ōhashi Hideyuki, exboxeador.
 1966: Ōhashi Mayumi, mangaka.
 1981: Ōhashi Masahiro, jugador de fútbol.
 1982: Ōhashi Kenichirō, actor de voz.
 1997: Ōhashi Katelyn, gimnasta artística.
 1999: Ōhashi Nozomi, actriz y cantante.

Estructuras 
 En Hiroshima (Japón): Hayase Ōhashi, puente que cruza las aguas del Mar Interior de Seto en la Bahía de Hiroshima.
 En Kioto (Japón): Sanjō Ōhashi, puente que cruza el río Kamo.

Referencias